В субботу 20 ноября 1993 года в районе Охрида потерпел катастрофу Як-42Д компании  в результате чего погибли 116 человек. Крупнейшая авиакатастрофа в истории Северной Македонии.

Самолёт 
Як-42Д с бортовым номером 42390 (заводской — 4520424016557, серийный — 13-02) выпущен Саратовским авиазаводом 20 апреля 1991 года и передан Министерству гражданской авиации, которое направило самолёт в Саратовский авиаотряд Приволжского управления гражданской авиации. Имел три турбореактивных двигателя модели Д-36. После распада СССР борт 42390 перешёл к новообразованной Саравиа, которое сдало его в лизинг македонской .

Экипаж 
 Командир воздушного судна — Виктор Егорович Бабкин.
  — Сергей Фурсенко (находился в кресле второго пилота).
 Штурман — Сергей Игоревич Лавринович.
 Бортмеханик — Валерий Кульченко.

В салоне работали четыре бортпроводника—македонца.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс AXX110 из Женевы в Скопье, на его борту находились 8 членов экипажа и 108 пассажиров.

В аэропорту Скопье шёл сильный снегопад, поэтому его аэропорт был закрыт. Тогда рейс 110 был направлен на запасной аэродром — бывший военный Охрид.

Диспетчер Охридского аэропорта передал, что посадка будет выполняться на ВПП 02. При этом VOR аэропорта не работал. Схема захода на посадку не была выдержана и экипаж начал уходить на второй круг. Ситуация осложнялась тем, что русский экипаж в переговорах с диспетчером общался на международном английском вперемежку с русским, а диспетчер — на македонском, который несколько похож на русский. В результате экипаж неправильно понял указания и повернул не в ту сторону, направившись к горам. Система GPWS сработала за 7 секунд до удара, но экипаж не успел исправить ситуацию.

Примерно в 23:00 летящий в темноте Як-42 на высоте 4900 футов (1493 метра), на 2600 футов (792 метра) выше уровня аэродрома, врезался в гору бывшего села Трояни () в 2 километра восточнее аэропорта, полностью разрушился и загорелся. Прибывшие к месту падения спасательные службы обнаружили единственного выжившего — пассажира Раде Евремовича (Rade Jevremovic). Однако через 11 дней, 1 декабря, он погиб не приходя в сознание. Таким образом, в катастрофе погибли все 116 человек.

На 2019 год это крупнейшая авиакатастрофа в Северной Македонии и вторая по количеству жертв в истории Як-42.

Последствия 
Катастрофа рейса 110 показала отсталость системы управления воздушным движением в стране, так как была уже вторым крупным авиапроисшествием за последние 16 месяцев. Многие пилоты македонских авиакомпаний жаловались на изношенное оборудование и низкие стандарты безопасности. После данной катастрофы объявил об отставке министр градостроительства, транспорта и экологии .

Примечания 

События 20 ноября
Ноябрь 1993 года
Авиакатастрофа
1993 год в Северной Македонии
Авиационные происшествия 1993 года
Авиационные происшествия с Як-42
Авиационные происшествия Avioimpex
Авиационные происшествия в Северной Македонии
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте